FK Jonava este un club de fotbal lituanian din orașul Jonava, care evoluează în A lyga.

Istoria numelui 
 1946 – Spartakas
 1952 – Žalgiris
 1958 – Baldininkas
 1965 – Kooperatininkas
 1966 – Azotas
 1968 – Statyba
 1970 – Kooperatininkas
 1972 – Automobilinkas
 1978 – Statyba
 1990 – Azotas
 1994 – Achema-Lietava
 1996 – Lietava
 2017 – FK Jonava

Palmares 
 Pirma lyga: 4
 1993, 1999, 2012, 2015

Participări în campionatele lituaniene 
FK Lietava (Futbolo klubas Lietava)

FK Jonava (Futbolo klubas Jonava)

Lotul actual 
Actualizat ultima dată la 24 aprilie 2022.''

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Jucători notabili 
 Dominykas Galkevičius (2016)

Antrenori
  Vitalijus Stankevičius, 2015 
  Marius Bezykornovas, 2015 
  Robertas Poškus, 2016
  Donatas Vencevičius, 2016 - 2017 
  Mindaugas Čepas, 2017 – 2017 
  Felipe Ribeiro, 2018 
  Darius Gvildys, 2018 
  Artūras Ramoška, 2018 
  Eisvinas Utyra, (2019-2021, 2021-2022)
  Jevhen Lutsenko, (din 23 april 2022 – mai 2022)

Referințe

Legături externe 
 Site-ul oficial
 A lyga (alyga.lt)
 Globalsportsarchive

Jonava
Fondări în 1946